Molekulska formula -{C13H21N5O2}- se može odnositi na:

 Tezampanel
 Etamifilin